Thanet kan syfta på:

 Thanet District – ett distrikt i Kent, England
 Thanet Lake – en sjö i Hastings County, Ontario, Kanada
 Isle of Thanet, Kent, England
 Aouint Chiad El Hay Thanet – en källa i Chaouia-Ouardigha, Marocko